Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

218e régiment d'infanterie
218e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires